CCNP steht für:
 Carlsbad-Caverns-Nationalpark, Nationalpark in den USA
 Cisco Certified Network Professional, IT-Zertifikat, siehe Liste von IT-Zertifikaten #Cisco-Zertifizierungen

Abkürzung